Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2001 je šestintrideseto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 29. januarjem in 10. februarjem 2001 v St. Antonu, Avstrija, v petih disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

2001
2001 v športu
Športne prireditve v Avstriji
St. Anton am Arlberg